Mount Shaw ist der Name folgender Berge:

 Mount Shaw (Antarktika) in den Anare-Nunatakkern, Mac-Robertson-Land
 Mount Shaw (New Hampshire) in den Ossipee Mountains, Vereinigte Staaten